Origem do Nome Januario

Januário é um nome masculino e que se originou a partir do latim januariu, termo que era utilizado para se referir ao indivíduo consagrado a Jano (Janus) – deus romano das mudanças e transições. O deus Jano era conhecido por “fechar as portas do passado e abrir as portas do futuro”.
São Januário
Januário Correia de Almeida
Januário da Cunha Barbosa
Januário de Oliveira
Januário Garcia Leal

Desambiguações de antropônimos